Бауза — фамилия. Известные носители:

 Бауза, Агостино (1821—1899) — итальянский куриальный кардинал, доминиканец.
 Бауза, Руфино (1791—1854) — южноамериканский политик, военачальник, государственный деятель.
 Бауза, Франсиско (1849—1899) — уругвайский политик и историк.

См.также 
 Баузе